Округ Джорджтаун () располагается в штате Южная Каролина, США. Официально образован в 1769 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 60 158 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 680,653 км2, из которых 2 110,852 км2 суша и 569,801 км2 или 21,270 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 55 797 жителей в составе 21 659 домашних хозяйств и 15 854 семей. Плотность населения составляет 26,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 28 282 жилых строений, при плотности застройки около 13,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 59,69 %, афроамериканцы — 38,61 %, коренные американцы (индейцы) — 0,14 %, азиаты — 0,23 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,81 %, представители двух или более рас — 0,49 %. Испаноязычные составляли 1,65 % населения независимо от расы.

В составе 30,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 15,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,80 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 23,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,55 человека, и средний размер семьи 3,01 человека.

Возрастной состав округа: 25,20 % моложе 18 лет, 7,70 % от 18 до 24, 25,90 % от 25 до 44, 26,20 % от 45 до 64 и 26,20 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 91,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 88,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 35 312 USD, на семью — 41 554 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 110 USD против 20 910 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 805 USD. Около 13,40 % семей и 17,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 25,80 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 14,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Джорджтаун, штат Южная Каролина
 Национальная ассоциация округов США
 Belle W. Baruch Institude for Marine and Coastal Sciences
 Georgetown County Tourism - The Hammock Coast
 Litchfield Plantation website

Округа Южной Каролины